Kopal steht für:
 Copal (Baumharz) (auch Kopal)
 (2628) Kopal, ein Asteroid
 das Jägerbataillon Nr. 10 der k.u.k. Armee (Beiname „Kopal“) 

Kopal ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Kopál (1970–2020), tschechischer Koch
 Franziska Freiin von Kopal (1883–1963), letzte Gutsherrin in böhmischen Schloss Hartenberg
 Gustav Kopal (1843–1917), deutscher Journalist und Schriftsteller 
 Karl von Kopal (1788–1848), österreichischer Offizier
 Miroslav Kopal (* 1963), tschechischer Nordischer Kombinierer
 Vladimír Kopal (1928–2014), tschechischer Rechtswissenschaftler
 Werner Kopal (* 1956), deutscher Musiker, seit 1996 Bassist bei BAP
 Zdeněk Kopal (1914–1993), tschechischer Astronom

Die Abkürzung kopal steht für:
 Kooperativer Aufbau eines Langzeitarchivs digitaler Informationen, siehe Kopal Langzeitarchivierung

Siehe auch:
 Copal
 Kopaldenkmal in Znaim
 Kopal-Kaserne in St. Pölten